Джована Висконти ди Галура (; * 1289; † 1339 във Флоренция) от фамилията Висконти ди Галура е съдия-владетел на Юдикат Галура на остров Сардиния от 1298 г. или от 1296 до 1339 г.

Тя е единствената дъщеря на Нино Висконти ди Пиза (1265 – 1298), съдия-владетел на остров Сардиния, и съпругата му Беатриче д’Есте (1268 – 1334), дъщеря на Обицо II д’Есте, господар на Ферара и Модена, и Джакомине Фиески, племенница на папа Инокентий IV.

Джована Висконти последва баща си след смъртта му през 1296 или 1298 г. Тя живее в Кастело ди Педрес до Олбия.

Майка ѝ Беатриче д’Есте се омъжва втори път на 24 юни 1300 г. за Галеацо I Висконти (1277 – 1328), синьор на Милано. Така Джована е по-голяма полусестра на Ацо Висконти (1302 – 1339), който е господар на Милано, и на Ричарда (1304 – 1361), която се омъжва през 1329 г. за Томазо II (1304 – 1357), маркграф на Салуцо.

Джована Висконти се омъжва на 13 ноември 1309 г. за граф Рицардо да Камино (1274 – 12 април 1312, Тревизо), граф на Кенеда и господар на Тревизо.

Тя е спомената от Данте Алигиери в „Чистилище“ (Purgatorio Canto VIII:46 – 84), втората част на „Божествена комедия“. Баща ѝ е приятел с Данте.

Източници

Библиография 
 Panedda G., Il giudicato di Gallura, Sassari 1977.
 Pizzinat A., Camino e i da Camino, Camino 2009.
 Ronchese A., Giovanna Visconti contessa di Gallura, sposa a Rizzardo da Camino, Treviso 1893.
 Tamponi M., Nino Visconti di Gallura, Roma 2010.

Висконти
История на Сардиния
Жени
Италианска аристокрация
Италианки